Březovice ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Březovice (Březovice pod Bezdězem, Zolldorf), Gemeinde im Okres Mladá Boleslav 
 Březovice (Bresowitz), Ortsteil von Chroustovice, Okres Chrudim
 Březovice (Bschesowitz), Ortsteil von Hořice v Podkrkonoší, Okres Jičín
 Březovice (Prislowitz), Einschicht in der Gemeinde Lipno nad Vltavou, Okres Český Krumlov
 Březovice, früherer Name von Vřesovice, Okres Hodonín